

Miejscowości w Polsce 
 Kornelówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sitno 
 Kornelówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy

Miejscowości na Ukrainie
 Kornelówka – wieś w rejonie żydaczowskim